Махмуд хан (; Махмутек, ; ум. 1465, Казань) — казанский хан (1445—1465), сын и преемник Улу-Мухаммед хана.

Борьба за Поволжье 
Участвовал вместе с отцом в борьбе за волжские территории против Русских княжеств и других ордынских царевичей.
В 1437 году войско Улу-Мухаммеда нанесло крупное поражение войскам Василия II в Белёвской битве, участие в которой принял и молодой Махмуд.

В 1445 году в Битве под Суздалем разгромил русские войска под командованием великого князя Василия, в результате сражения великий князь попал в казанский плен и был освобождён за большой выкуп.

Правление ханством 
После смерти отца занял казанский престол. В 1446, 1448 гг. совершил походы против Москвы.

В правление хана Махмуда казанцы стали усиленно развивать свою деятельность на поприще международной торговли, и город Казань стал первоклассным центром товарообмена в Восточной Европе. Сюда стекались товары и съезжались купцы из Средней Азии, Сибири, из Персии, Закавказья, со всего Поволжья и из России. Ежегодная ярмарка, происходившая в Казани, получила то же значение огромного международного рынка, какой раньше имела Булгарская ярмарка, а впоследствии получило Нижегородское «всероссийское торжище». Ярмарка собиралась летом, после спада полой воды, на песчаном волжском острове против Казани, который имел у русских название «Гостиного острова». Здесь находились торговые помещения, амбары и склады, ежегодно затоплявшиеся весенним разливом.

В правление хана Махмуда столица ханства Казань особенно обогатилась, разрослась до размеров крупного города, стала многолюдным средоточием мусульманской культуры. В мирное царствование хана Махмуда окончательно сформировалась структура Казанского ханства, сложился и окреп внутренний строй государства.

Хан Махмуд оставил двух сыновей — Халиля и Ибрагима. После смерти Махмуда в 1465 году на престол вступил хан Халиль. Царствование его было очень непродолжительным, и обстоятельства его совсем неизвестны. Возникал даже вопрос о том, царствовал ли Халиль, существование которого засвидетельствовано присутствием его имени во всех старинных родословных ханов Казанских, но о котором не упоминается ни в одной из русских летописей.

Археология захоронения

Обнаружение могилы Махмуд хана 
В 1977 году при раскопках в Казанском кремле, невдалеке от башни Сююмбике археологом Альфредом Халиковым были обнаружены фундаменты двух белокаменных мавзолеев с остатками богатых захоронений. Они располагались на территории ханской резиденции и скорее всего были усыпальницами ханов и членов их семей. В одном из них, относящемся к XV веку, находилось погребение мужчины 35-40 лет. Тщательный анализ позволил к концу 1990-х годов сделать вывод, что погребенным является хан Махмуд.

Антропологическое восстановление внешности 
В 1994 году группой московских антропологов под руководством Т. С. Балуевой было проведено восстановление внешности хана.

Литература 
 М. Г. Худяков: Очерки по истории Казанского ханства

Примечания

Ссылки 
 Статья «Неслучайно вопрос о захоронении ханов возник именно по прошествии 40 лет с момента изъятия их останков»на сайте «Реальное время»

Казанские ханы
Тукатимуриды
Военачальники Средневековья
Участники Русско-казанских войн